Het Paasakkoord is de overeenkomst tussen de coalitiepartijen van het kabinet-Balkenende II in de Tweede Kamer; CDA, VVD en D66, over bestuurlijke vernieuwing en werd in 2005 gesloten. Deze was noodzakelijk geworden nadat de Eerste Kamerfractie van oppositiepartij PvdA het voorstel tot grondwetwijziging tot versnelde invoering van de gekozen burgemeester blokkeerde. Dit wordt ook wel Paascrisis genoemd.

Het gaat om afspraken de mogelijkheid te onderzoeken tot: versterking van de positie van de minister-president en diens bevoegdheden, en het kiesstelsel, de betrokkenheid van de burger bij ‘de machtsvorming’, referendum/burgerinitiatief, EU en de Nederlandse staatsinstellingen, de positie van de Eerste Kamer en de positie van de Raad van State (inclusief vraagstuk van constitutionele toetsing), procedure grondwetsherziening, verantwoording zelfstandige bestuursorganen, toegang tot informatie, bestuurlijke verhoudingen (bestuurlijke
drukte, aantal bestuurslagen, positie provincies en versterking gemeentelijk bestuur).
Ook wordt in het paasakkoord de voorbereidingen voor de verandering van de grondwet om de gekozen burgemeester mogelijk te maken, vastgelegd. Voor deze punten heeft D66 zich altijd sterk gemaakt, terwijl de VVD zich altijd een verklaard tegenstander heeft betoond. 

Geschiedenis van Nederland in de 21e eeuw
Nederlandse politiek in 2005